Příjmení Levickij nosí více osob:
 Dmitrij Grigorjevič Levickij (1735–1822) – rusko-ukrajinský malíř, též Dmytro Grygorovyč Levyckyj
 Rafail Sergejevič Levickij (1844–1930) – ruský umělec, osobní fotograf cara Mikuláše II. a jeho rodiny 
 Sergej Lvovič Levickij (1819–1898) – ruský fotograf

Podobná příjmení 
 Levyckyj
 Lewicki